Název Hrabový potok má více vodních toků:

 Hrabový potok (přítok Ráztoky) – pravostranný přítok Ráztoky na Slovensku v okrese Snina
 Hrabový potok (přítok Rovného potoka) – pravostranný přítok Rovného potoka na Slovensku v okrese Snina
 Hrabový potok (přítok Udavy) – pravostranný přítok Udavy na Slovensku v okresech Snina a Humenné